Бабье () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1330 году.

В селе есть протестантский костел, существующий с начала 14 века в стиле ранней готики.

Население 
В селе проживает 247 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,59 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 протестанты — 71,14 %,
 римо-католики — 26,02 %,
 греко-католики — 2,44 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 0,41 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии